Русская правда

 Русская Правда — древнерусский свод законов времён Ярослава Мудрого.
 Русская правда — литературный альманах, вышедший в Киеве в 1860 году.
 Русская правда — политическая, общественная и литературная газета; издавалась в Петербурге с 1878 по 1880 гг.
 Русская правда — ежедневная общественно-политическая и литературная иллюстрированная газета; выходила в Москве с апреля 1904 г. по январь 1905 года; ред.-изд. М. Гаккебуш..
 Русская правда — печатный орган полтавского отдела партии правового порядка; выходла в Полтаве с 8 января 1906 года два раза в неделю; редактор — А. Перниц, изд. О. Квитка..
 Русская правда — конституционный проект П. И. Пестеля.
 Русская правда — российское издательство националистической направленности (Москва).

См. также 
 Правда (значения)

Примечания